Bykowski ist der Familienname folgender Personen:

 Ilja Walerjewitsch Bykowski (* 2001), russischer Fußballspieler
 Konstantin Michailowitsch Bykowski (1841–1906), russischer Architekt, Restaurator und Hochschullehrer
 Michail Dorimedontowitsch Bykowski (1801–1885), russischer Architekt, Restaurator und Hochschullehrer
 Sergej Bykowski (* 1972), weißrussischer Boxer
 Waleri Fjodorowitsch Bykowski (1934–2019), sowjetischer Kosmonaut